Льгов — топоним:

Россия 
 Льгов — город в Курской области.
 Льгов — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Льгов — село в Хотынецком районе Орловской области.

Украина 
 Льгов — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Льгов — в XII веке город Рязанского княжества. Ныне село Льгово Рязанской области.
 Льгов-2 —  остановочный пункт Льговского железнодорожного узла.
 Льгов-Киевский —  железнодорожная станция.
 Льгов — рассказ И. С.Тургенева («Записки охотника»).
 Льгово